Autostrada A62 (Francja)
 Autostrada A62 (Niemcy)